Серге́й Терёхин:
 Терёхин, Сергей Анатольевич (род. 1963) — украинский экономист и политик, переводчик, министр экономики Украины в 2005 году.
 Терёхин, Сергей Васильевич (1926—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Терёхин, Сергей Олегович (род. 1962) — архитектор, доктор архитектуры (2000), член Союза архитекторов России (1996), профессор.